Леандро Домингес (24 августа 1983 года, Витория-да-Конкиста) — бразильский футболист, полузащитник. В настоящее время играет за «Иокогама» в Японии.

Клубная карьера 
Леандро Домингес попал в юношескую систему «Витории» в 1995, в основной состав попал в 2001 году, проведя несколько матчей за сезон. За два сезона 2004 и 2005 «Витория» вылетела сначала в Серию B, а затем и Серию C. Именно в серии С в сезоне 2006 Леандро Домингес сумел проявить себя, стал вторым бомбардиром турнира и помог своей команде вернуться в Серию В.

Чтобы погасить долги «Витории», в 2007 году Леандро Домингес был продан в «Крузейро». В мае 2008 после возникших разногласий с тренером вернулся в «Виторию» на правах аренды. В дальнейшем был в аренде в «Флуминенсе» и снова в «Витории».

В конце 2009 года игрок ушёл из «Крузейро», так как клуб не собирался продлевать с ним контракт. В 2010 подписал контракт с японским клубом «Касива Рейсол», выступавшим во второй Джей лиге. В том же сезоне «Касива» добилась повышения в классе, а на следующий год стала чемпионом Японии. Леандро стал лучшим бомбардиром команды в том сезоне и был признан игроком года в Японии.

8 июня 2014 года бразилец перешёл в другой клуб Джей лиги «Нагоя Грампус».

Достижения

Командные 
 Витория:
 Лига Баияно: 2002, 2003, 2004, 2005
 Крузейро:
 Лига Минейро: 2008
 Касива Рейсол:
 Второй Дивизион Джей-лиги: 2010
 Первый Дивизион Джей-лиги: 2011
 Суперкубок Японии: 2012
 Кубок императора: 2012

Личные 
 Самый ценный игрок Джей-лиги: 2011
 11 лучших игроков Джей-лиги: 2011, 2012

Примечания

Ссылки 
  CBF
  Guardian Stats Centre
 
  soccerterminal
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Родившиеся в Витория-да-Конкиста